Ле́нинское — посёлок городского типа, административный центр Шабалинского района Кировской области России.

Население —  чел. ().

География 
Находится в западной части Кировской области, в пределах Волжско-Ветлужской равнины, в подзоне южной тайги, у реки Какша, на расстоянии приблизительно 200 километров (по прямой) к северо-востоку от областного центра города Кирова

Климат 
Климат характеризуется как континентальный, с продолжительной холодной снежной зимой и умеренно тёплым коротким летом. Среднегодовая температура — 1,6 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −13,8 °C; самого тёплого месяца (июля) — 17,5 °C . Безморозный период длится 89 дней. Годовое количество атмосферных осадков — 721 мм, из которых 454 мм выпадает в тёплый период.

История 
Основано в 1854 как село Богородское в связи со строительством храма в честь Пресвятой Богоматери. В 1882 году открыто земское трёхклассное училище, в 1886 г. — земская начальная школа и второе земское училище. В 1904 году построена новая школа с четырёхгодичным сроком обучения. До 1905 года село развивалось медленно. Поворотным моментом считается открытие железной дороги Вятка — Санкт-Петербург. В Богородское стали приезжать купцы и предприниматели, началось строительство двухэтажных домов, магазинов, торговых баз, складов. В короткие сроки село стало крупным торговым центром. За семь лет возвели около 80 домов, образовалось 5 улиц. К 1917 году в селе было 90 жилых домов, каменная церковь, две начальные школы, более 20 купеческих лавок, 12 складских помещений, две паровые мельницы, несколько ремесленных и кустарных мастерских.

В 1924 году село было переименовано в местечко Ленинское и так называлось до 10 января 1945 года, когда указом Президиума Верховного Совета РСФСР было преобразовано в рабочий посёлок Ленинское. Открылись школы кройки и шитья, агрономов, животноводов, колхозных счетоводов. В начале 1930-х годов построено двухэтажное здание больницы, работают промкомбинат, заготовительные пункты и базы, леспромхоз, пищекомбинат, построен дом советов. В годы Великой Отечественной войны в Ленинском располагались два госпиталя. Промкомбинат выпускал лыжи, брички, сани, ящики для боеприпасов. Работали швейный и обувной цеха. Коллектив предприятия трижды награждался переходящим Красным знаменем.

Население

Фотогалерея

Инфраструктура 
Газета «Шабалинский край»

Связь 
В посёлке Ленинское присутствуют четыре сотовых оператора: «МТС», «Билайн», «МегаФон», «Tele2» и «Yota». Услуга 4G-интернет представлена у операторов Tele2, МегаФон и МТС.
Услуги интернета и местной телефонной связи предоставляет компания ОАО «Ростелеком».

Достопримечательности 
 В канун 25-летия МЧС России в посёлке Ленинское на территории 58-й пожарной части торжественно открыли памятник ретро-машине автоцистерне ГАЗ-63 ПМГ-19. Эта машина сошла с конвейера в 1963 году. На протяжении своей полувековой истории она несла службу сначала в пожарной части пгт. Ленинское, а затем — в добровольной дружине сельхозпредприятия «Верный путь».
 На площади Победы установлена стела «Труду и мужеству шабалинцев, ковавших победу в годы войны 1941—1945».
 Памятник В. И. Ленину в сквере центра посёлка Ленинское.
 Памятник коленопреклоненному солдату.
 Обелиск «Вечная память павшим воинам» у мемориального кладбища на ул. Садовой в поселке Ленинское.

Транспорт 
В посёлке находится железнодорожная станция Шабалино́ Северной железной дороги.

Литература 
Емшанова, Е. В. Деятельность эвакогоспиталя № 3165в посёлке Ленинское шабалинского районакировской областив годы Великой Отечественной войны / Е. В. Емшанова // Кировская область в годы Великой Отечественной войны: вклад в дело Великой Победы : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, Киров, 24 апреля 2015 года / Правительство Кировской области Минобрнауки России, Вятский государственный гуманитарный университет, Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество», Региональное отделение в Кировской области, Кировское региональное представительство (отделение), Ассоциации «Российское историческое общество». — Киров: Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-ПРЕСС», 2015. — С. 80-84. — EDN UBXFLJ.

Примечания

Ссылки 
 Ленинское. Институт географии РАН
 Местная газета «Шабалинский край»

Посёлки городского типа Кировской области
Районные центры Кировской области
Переименованные населённые пункты России
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Населённые пункты Шабалинского района
Появились в 1850-е годы в России
XIX век в Кировской области